Federació letona d'hoquei sobre gel (del seu nom en letó Latvijas Hokeja Federācija), màxim organisme rector de l'hoquei sobre gel de Letònia
 Liber Historiae Francorum, obra literària medieval sobre la història dels francs
 Lhf també és l'abreviatura de la langhofita, mineral de la classe dels sulfats